Herb gminy Wilków (województwo lubelskie)
 Herb gminy Wilków (województwo opolskie)